Владимир Горшков:
 Горшков, Владимир Иванович (1930—2008) — химик, доктор наук, профессор.
 Горшков, Владимир Николаевич (1930—2018) — начальник 15-го Главного управления КГБ СССР, генерал-лейтенант.
 Горшков, Владимир Павлович (1926—2002) — советский и украинский историк.